signifie respirer en anglais ; ce mot réfère notamment à :

Cinéma 
 , film britannique de Nicholas Winter sorti en 2009.
 Breathe, film américain d'Andy Serkis sorti en 2017.

Musique

Groupe 

 Breathe, groupe de musique britannique.

Album 

 Breathe, album de Midnight Oil.

Chanson 

 Breathe, chanson des Angels and Airwaves.
 Breathe, chanson de Blu Cantrell en featuring avec Sean Paul.
 Breathe, chanson de Kylie Minogue, 1997.
 Breathe, chanson de Nickelback ;
 Breathe, chanson de Pink Floyd ;
 Breathe, chanson de The Prodigy ;
 Breathe, chanson de Feder (DJ) ; 2017.
 Breathe, chanson de Vladana Vučinić ; 2022

Voir aussi